Cucueți se poate referi la:

 Cucueți, Olt
 Cucueți, Teleorman

Vezi și 
 Cuc (dezambiguizare)
 Cucu (dezambiguizare)
 Cucuta (dezambiguizare)
 Cucuteni (dezambiguizare)

 Cucuieți (dezambiguizare)

Toponime românești